Богда́нівська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Богданівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Богданівська вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці